
Чоп, ЧОП может означать:

Фамилия 
 Чоп, Боян (1923—1994) — словенский языковед.
 Чоп, Дуе (род. 1990) — хорватский футболист.
 Чоп, Изток (род. 1972) — словенский гребец.
 Чоп, Йосип (род. 1961) — югославский футболист.
 Чоп, Матия (1797—1835) — словенский языковед.

Украина 
 Чоп — город в Закарпатской области.
  — железнодорожная станция Львовской железной дороги.
  — пограничный пункт пропуска.

Прочее 
 Чоп — рыба семейства окуневых.
 ЧОП — частное охранное предприятие.
 Чоп — деревянный обрубок, используемый обычно в качестве затычки.

См. также